22. Juli steht für:

 22. Juli, 203. Tag des gregorianischen Kalenders
 22. Juli (Film), 	norwegisch-isländisch-amerikanischer Spielfilm von Paul Greengrass (2018)
 22. Juli (Fernsehserie), norwegische Fernsehserie (2020)
 Utøya 22. Juli,  norwegischer Spielfilm von Erik Poppe (2018)